Elena Antonova (née en 1952), rameuse d'aviron soviétique
Elena Antonova (née en 1971), skieuse kazakhe
Elena Antonova (née en 1974), nageuse synchronisée russe